As eleições parlamentares irlandesas de 1987 foram realizadas a 17 de Fevereiro, para eleger os 166 deputados ao Dáil.

Após um início de década de grande instabilidade política, Fine Gael e Partido Trabalhista lideraram um governo de coligação de, quase, 5 anos, que impôs grandes cortes na despesa do Estado, aumento de impostos e liberalização da economia.

Os resultados finais puniram os partidos de governo, com o Fine Gael a cair dos 39,2% de 1982 para 27,1% dos votos e, perdendo 19 deputados, ficando reduzido a 51 deputados, enquanto que, o Partido Trabalhista, passou dos 9,4% para 6,4% dos votos e perdeu 4 deputados, ficando com, apenas, 12.

O Fianna Fáil, apesar de, ter conquistado mais 6 deputados, ficando com 81 deputados, caiu em votos, passando de 45,2% para 44,1% dos votos e, falhando a maioria absoluta.

O grande vencedor foram os Democratas Progressistas, partido formado por ex-membros do Fine Gael e Fianna Fáil em 1985, que, defendendo um programa económico neoliberal, roubou votos aos partidos tradicionais, conquistando 11,8% dos votos e 14 deputados.

Por fim, destacar o bom resultados dos marxistas do Partido dos Trabalhadores, que conquistaram 3,8% dos votos e 4 deputados, mais 2 em relação a 1982 e, a entrada no Dáil do Partido Socialista Democrático, que elegeu 1 deputado.

Após as eleições, o Fianna Fáil foi capaz de formar um governo minoritário, muito graças a um apoio parlamentar histórico, por parte dos seus grandes rivais, o Fine Gael, que, se comprometeram a apoiar o Fianna Fáil a impor um programa económico de cortes na despesa e de liberalização económica. Este acordo tácito de rivais históricos ficou conhecido como a "Tallagth Strategy".

Resultados oficiais 
Eleições na Irlanda

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados: